Acevedo kan syfta på:

Colombia 

 Acevedo (kommun), Huila, 
 Acevedo (ort), Huila,